Rodengo – comune italiano del Trentino-Alto Adige
 Rodengo-Saiano – comune italiano della Lombardia
 Rodengo – famiglia storica italiana